Maret är ett efternamn som burits av bland andra

 Hugues-Bernard Maret (1763–1839), fransk statsman
 Henry Maret (1805–1884), fransk teolog
 Grégoire Maret (född 1975), amerikansk-schweizisk jazzmusiker